Ратово — название населённых пунктов в России:

 Ратово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Ратово — село в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Ратово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Ратово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Ратово — деревня в Ленинском районе Тульской области.